Theremin steht für:

 Theremin, ein elektronisches Musikinstrument

Theremin ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Philipp Theremin (1837–1924), deutsch-kaiserlicher Generalleutnant
 Franz Theremin (1780–1846), deutscher evangelischer Theologe
 Leon Theremin (1896–1993), russischer Physiker und Erfinder des Theremins
 Peter Theremin (* 1991), russischer Musiker und Komponist